Матильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания.  Занимает площадь 10,43 км². Население — 171 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары